Aina (organizacija), francuska nevladina organizacija sa sjedištem u Kabulu
 Arctic Institute of North America, istraživački institut i obrazovna ustanova smještena u Calgaryjskom sveučilištu
 Association of Inland Navigation Authorities, članska organizacija navigacijskih vlasti u UK
 Assyrian International News Agency, asirska novinska agencija